Bis dass der Tod uns scheidet ist der Titel von
 Bis dass der Tod uns scheidet (2006), kanadischer Fernsehthriller von Terry Ingram
 Bis dass der Tod uns scheidet (2008), deutscher Fernseh-Thriller von Edzard Onneken